Dziembowski ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantin von Dziembowski (1827–1890), deutscher Politiker
 Maximilian von Dziembowski (1884–nach 1925), deutscher Diplomat
 Sigismund von Dziembowski (1849–1915), preußischer Landeshauptmann der Provinz Posen
 Stephan von Dziembowski-Bomst (1828–1900), Rittergutsbesitzer, Landrat und Reichstagsabgeordneter
 Sigismund von Dziembowski-Pomian (1858–1918), Jurist, Reichstagsabgeordneter